Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1984 var den 7. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 27. juni 1984 på Parc des Princes i Frankrigs hovedstad Paris, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1984. De deltagende hold var værtsnationen  og . Franskmændene vandt 2-0, efter to mål i 2. halvleg.

Det var Frankrigs første EM-finale. Spanien havde ved turneringen i 1964 også spillet sig frem til finalen, hvor de med en sejr på 2-1 over  vandt landets første EM-titel. Frankrig havde kvalificeret sig til finalen med en 3-2 sejr over  i semifinalen, der først blev besejret efter forlænget spilletid, da den ordinære kamp var endt 1-1. Spanien var kommet i finalen efter en sejr over  i straffesparkskonkurrence. Den ordinære og forlængede spilletid sluttede 1-1.

Kampen blev ledet af den tjekkoslovakiske dommer Vojtěch Christov.

Kampen 
Foran 47.368 tilskuere i Paris scorede Michel Platini i det 57. minut kampens første mål, og sikrede sig en suveræn førsteplads som turneringens topscorer med ni mål. Målet kom efter at den spanske målmand og anfører Luis Arconada fumlede frisparket fra Platini i nettet. I kampens sidste minut udbyggede Bruno Bellone føringen, og Frankrig kunne vinde deres første EM-titel. Forinden var Frankrig blevet reduceret til ti mand, da Yvon Le Roux efter to gule kort, fik det røde kort.

Detaljer 

{| width=92% |
|-

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1984  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
1984 - Finalen
Frankrigs fodboldlandshold
Spaniens fodboldlandshold
Sport i Paris